Coma — estado de inconsciência
Coma (banda) — banda romena de new metal
Coma (canção de Aesop Rock) — canção de Aesop Rock
Coma (canção de Guns N' Roses) — canção de Guns N'Roses
Coma (filme de 1978) — filme dirigido por Michael Crichton lançado em 1978
Coma (filme de 2022) — filme dirigido por Bertrand Bonello lançado em 2022
Coma cometária — parte difusa dos cometas
Coma pitagórica — nona parte de um tom
Coma (óptica) — tipo de aberração óptica

Desambiguações de ciências
Desambiguações de música
Desambiguações de cinema